Montjoi ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Montjoi (Aude)
 Montjoi (Tarn-et-Garonne)

Siehe auch:
 Montjoie
 Mountjoy